Weingartenbach ist ein Gewässername:

 Weingartenbach (Glatt), rechter Zufluss der Glatt (zur Thur) bei Niederglatt, Gemeinde Oberuzwil, Wahlkreis Wil, Kanton St. Gallen
 Weingartenbach (Loisach), linker Zufluss der Loisach nach Achmühle, Gemeinde Eurasburg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Weingartenbach (Stunzach), linker Zufluss der Stunzach nach der Riedmühle von Rosenfeld, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Weingartengraben